Bürgerplakette steht für folgende Auszeichnungen

 Bürgerplakette der Stadt Hanau
 Bürgerplakette der Stadt Heidelberg